Bijzonder Materieel Haakarmbak
 British Motor Holdings
 Bachelor Medisch hulpverlener